Atwill ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Atwill (* 1950), US-amerikanischer Autor, Softwareunternehmer und Amateurwissenschaftler
 Lionel Atwill (1885–1946), britisch-US-amerikanischer Film- und Theaterschauspieler